Pezzelle ima više značenja:
 Pezzelle, Salerno
 Pezzelle, Teramo